Foglár, régi magyar családnév
 Foglár-csatorna, Misefa és Zalaistvánd között Zala megyében
hasonló
 9102 Foglar (1996 XS18), aszteroida